

Letteratura 
Cenerentola – fiaba popolare

Cinema 
Cenerentola – film del 1913 diretto da Eleuterio Rodolfi
Cenerentola – film del 1920 diretto da Ugo Falena e Giorgio Ricci
Cenerentola – film del 1922 diretto da Walt Disney
Cenerentola (Poor Cinderella) – cartone animato del 1934 diretto da Dave Fleischer, con Betty Boop
Cenerentola – film del 1949 diretto da Fernando Cerchio
Cenerentola (Cinderella) – film di animazione Disney del 1950
Cenerentola – film del 1960 diretto da Aleksandr Arturovič Rou
Cenerentola – personaggio immaginario, protagonista dei film Disney
Cenerentola (Tři oříšky pro Popelku Drei Haselnüsse für Aschenbrödel) – film del 1973 diretto da Vaclav Vorlíček
Cenerentola (Zolushka)  – film del 1979 diretto da Ivan Aksenchuk
Cenerentola (Cinderella) – mediometraggio d'animazione del 1994
Cenerentola II - Quando i sogni diventano realtà (Cinderella II: Dreams Come True) – film di animazione del 2002 diretto da John Kafka
Cenerentola - Il gioco del destino (Cinderella III: A Twist in Time) – film di animazione del 2007 diretto da Frank Nissen
Cenerentola (Cinderella) – film del 2015 diretto da Kenneth Branagh, con protagonista Lily James
Cenerentola (Cinderella) – film di del 2021 diretto da Kay Cannon, con protagonista Camila Cabello

Editoria
Cenerentola – mensile libertario del 2002

Musica
Cenerentola – balletto su musiche di Sergej Prokof'ev (1940-1944)
Cenerentola – brano del 1964 narrato da Mina
Cenerentola – album del 2018 di Enrico Nigiotti

Teatro
La Cenerentola – opera lirica di Gioachino Rossini, rappresentata per la prima volta il 25 gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma
Cenerentola – balletto in tre atti con le coreografie di Enrico Cecchetti (I e III Atto) e Lev Ivanov (II Atto)
Cenerentola – opera (denominata fiaba musicale) in tre atti di Ermanno Wolf-Ferrari
Cenerentola – dramma scritto da Massimo Bontempelli nel 1942

Televisione 
Cenerentola – sceneggiato televisivo italiano del 1961 diretto da Stefano De Stefani
Cenerentola – film per la televisione del 1989
Cenerentola – serie animata italo-giapponese del 1995
Cenerentola – film per la televisione del 1997, diretto da Robert Iscove
Cenerentola – miniserie televisiva italiana del 2011, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, andata in onda il 30 ottobre e il 31 ottobre 2011 in prima serata su Rai 1

Altri progetti